Румынская война за независимость — название, используемое в румынской историографии о событиях, происходивших на территории Румынии во время русско-турецкой войны 1877—1878, после чего Румыния, воевавшая на стороне русских, получила независимость от Османской империи.

16 апреля (4 апреля по старому стилю) 1877 года Румыния и Российская империя подписали договор в Бухаресте, по которому русским войскам разрешено проходить через территории Румынии, с условием, что Россия не оспаривает целостность Румынии. Мобилизация началась, и около 120 000 солдат были сосредоточены на юге страны для защиты от возможного нападения сил Османской империи с юга от Дуная. 24 апреля (12 апреля по старому стилю) 1877 года Россия объявила войну Османской империи, и её войска вошли в Румынию через недавно построенный Эйфелев мост в Унгенах.

Политический контекст 
В начале правления князя Кароля I Румыния была относительно небольшим государством (площадь — 121 000 кв. км, население — около 5 миллионов человек). 

Во время царствования Александру Иоан Куза, румынское государство провело экономическую, социальную и политическую модернизацию. Эти преобразования способствовали укреплению государства.

Провозглашение независимости 
21 (9) мая 1877 года в румынском парламенте премьер-министр Михаил Когэлничану зачитал акт о Независимости Румынии по воле народа. На следующий день акт подписал князь Кароль I. Румынское правительство незамедлительно перестало выплачивать дань Османской империи (914,000 лей), сумма которой отошла Военному министерству.

Ход войны 

См. также:  на море.

В результате крупных военных потерь после битв с многотысячным войском Османа-паши великий князь Николай Николаевич предложил Каролю I объединить румынские и российские войска. Кароль I принял предложение стать маршалом объёдинённых русско-румынских войск для осады Плевны, где закрепились войска Осман-паши. Румынские войска одержали победу под Гривицей и Оряхово, а 28 ноября 1877 года турки капитулировали, Осман-паша передал город, свой гарнизон и меч румынскому полковнику Михаилу Черкезу, а на следующий день капитулировал перед русским генералом И. С. Ганецким. После взятия Плевны румынские войска вернулись за Дунай и выиграли в сражениях при Видине и Смардане.

19 января 1878 года Османская империя запросила мир, принятый Россией и Румынией (19 января 1878 года). Победа далась Румынии ценой в 19 тысяч человек. 13 июля 1878 года независимость Румынии от Порты была принята.

Последствия 
Мирное соглашение между Россией и Османской империей было подписано 3 марта 1878 года в Сан-Стефано. Оно провозглашало создание Болгарского княжества, независимость Сербии, Черногории и Румынии. Договор, однако, не признали Великие державы, отчего была созвана Берлинская конференция. По Берлинскому трактату Румыния получила полную независимость, Северную Добруджу, порт Констанца и Змеиный остров. России отошла Бессарабия, которую Румыния получила после Крымской войны. Князю Каролю I не понравилось такое отчуждение земли, но его переубедил Бисмарк пойти на компромисс, чтобы получить впоследствии экономические выгоды от выхода к Чёрному морю.

Примечания

См. также 
 Национальное возрождение в Румынии
 Королевство Румыния

Ссылки 
 The Plevna Delay
 The Romanian Army of the Russo-Turkish War 1877-78
 Grivitsa Romanian Mausoleum in Bulgaria
 Russo-Turkish Wars

Войны Румынии